Příjmení Archipov  (), přechýleně Archipovová () nosí více osob:

Abram Jefimovič Archipov (1862–1930) – ruský malíř
Alexej Alexejevič Archipov (* 1983) – ruský fotbalista, záložník
Marija Archipova (* 1983) – ruská zpěvačka
Vasilij Archipov (1926–1998) – sovětský námořní důstojník

Ruská příjmení